Кабесон-де-Вальдерадуэй ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Вальядолид в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Занимает площадь 10,24 км². Население — 38 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 82 км.

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Вальядолида